1. division i ishockey 1978-79 var den 19. sæson i 1. division i ishockey, og det var samtidig turneringen om det 22. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union og hadvde deltagelse af otte hold, der spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Mesterskabet blev vundet af Vojens Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for første gang. Indtil da havde klubbens bedste resultater været bronzemedaljerne opnået i 1969, 1971 og 1978. Sølvmedaljerne gik til de forsvarende mestre fra Rødovre SIK, mens AaB satte sig på bronzemedaljerne.

Resultater og stillinger 

De otte hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Holdet der sluttede på sidstepladsen, Frederikshavn IK, rykkede efter blot én sæson i 1. division ned i 2. division, og de blev erstattet af Hvidovre IK, som rykkede op fra 2. division.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1978 - 1979  
 EliteProspects - 1978-79 Denmark Player Stats  
 EliteProspects - Hockey Awards and Achievements - Danish League Player of the Year

Noter 

1978-79
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1978
Ishockey i 1979